Čuvari srca je nacionalni projekt koji ima konkretne ciljeve u sprječavanju bolesti srca, a koji podrazumijevaju rano otkrivanje osoba s povišenim kardiovaskularnim rizikom i planiranje preventivnih mjera kojima bi se trebao spriječiti ili odgoditi nastanak srčanog udara, moždanog udara i ostalih po život opasnih kardiovaskularnih bolesti.

Više o projektu Čuvari srca
Budući da svaka druga osoba umire od srčanih bolesti, posebice od infarkta miokarda i moždanog udara, Hrvatska je u novim smjernicama Europskog kardiološkog društva o sprječavanju kardiovaskularnih bolesti svrstana među zemlje s visokim kardiovaskularnim rizikom.V.d. ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ranko Stevanović naveo je kako kardiovaskularne bolesti uzrokuju 17,3 milijuna smrti u svijetu godišnje, a procjenjuje se da će do 2030. godine biti uzrokom 23 milijuna smrti."U Hrvatskoj su također na vrhu ljestvice smrtnosti. Od tih su bolesti tijekom 2014. u Hrvatskoj umrle 24.112 osobe, odnosno 47,4 posto ukupno umrlih", rekao je Stevanović.Bolesti srca i krvnih žila bile su uzrok smrti 53,3 posto umrlih žena (13.800) i 41,3 posto umrlih muškaraca (10.312), a najviše ih je umrlo od ishemijske bolesti srca, odnosno infarkta miokarda (10.831) te cerebrovaskularnih bolesti (7.300).Osim javnozdravstvenih aktivnosti, projekt "Čuvati srca" uključuje i mobilnu aplikaciju uz pomoć koje će svaki građanin dobiti priliku postati čuvar vlastitog srca.

Mobilna aplikacija „Čuvari srca“ omogućit će da svaki građanin dobije priliku postati čuvar vlastitog srca. Mobilna aplikacije je osmišljena na način da svatko može „uploadati“ svoju fotografiju na kojoj se bavi bilo kojom fizičkom aktivnosti te na taj način prikupiti bodove i ostvariti brojne pogodnosti kod partnera projekta. Aplikaciju će biti moguće preuzeti od subote 26. rujna na Google Play platformi te App Store platformi početkom listopada.

Autor vizualnog identiteta
Autor vizualnog identiteta projekta je poznati hrvatski ilustrator Tomislav Torjanac.

Tko je pokrenuo projekt Čuvari srca?

Projekt Čuvari srca zajednički su pokrenuli:

 Grad Zagreb
 Hrvatsko kardiološko društvo
 Hrvatska kuća srca
 Agentius

Tko je podržao projekt Čuvari srca?

Projekt Čuvari srca poduprli su:

 Grad Zagreb
 Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović 
 Ministarstvo zdravstva
 Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Izvori

Vanjske poveznice 
Čuvari srca

Zdravstveni aktivizam u Hrvatskoj